Вариация функционала, или первая вариация функционала, — обобщение понятия дифференциала функции одной переменной, главная линейная часть приращения функционала вдоль определенного направления. Понятие используется в теории экстремальных задач для получения необходимых и достаточных условий экстремума. Именно такой смысл вкладывается в этот термин, начиная с работы 1762 года Ж. Лагранжа. Ж. Лагранж рассматривал по преимуществу функционалы классического вариационного исчисления (действие) вида:

Формальное определение 
Рассмотрим изменение функционала (*) от одной точки функционального пространства к другой (от одной функции к другой). Для этого сделаем замену  и подставим в выражение (*). При допущении о непрерывной дифференцируемости  имеет место равенство, аналогичное выражению для дифференциала функции:
 
где остаточный член  — расстояние между функциями и , а . При этом линейный функционал  называется (первой) вариацией функционала  и обозначают через .

Применительно к функционалу (*) для первой вариации имеет место равенство с точностью до величины порядка высшего, чем :
 
где
 
- обобщённый импульс.

При этом , поскольку  

Равенство нулю первой вариации для всех  является необходимым условием экстремума функционала .
Для функционала (*) из этого необходимого условия и основной леммы вариационного исчисления следует уравнение Эйлера:
 
Аналогичным образом определяются вариации более высоких порядков.

Общее определение первой вариации в бесконечномерном анализе было дано французским математиком  в 1913 году. По сути своей определение Гато тождественно с определением Лагранжа.

Первая вариация функционала является однородным, но не обязательно линейным функционалом, вариация функционала при дополнительном предположении о линейности и непрерывности (по ) выражения  обычно называется производной Гато. В современной математике термины «вариация Гато», «производная Гато», «дифференциал Гато» более употребимы, чем вариация функционала. При этом термин «вариация функционала» сохраняется лишь для функционалов классического вариационного исчисления.

Литература

Примечания 

Вариационное исчисление